Lone Tree ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lone Tree (Colorado)
 Lone Tree (Illinois)
 Lone Tree (Indiana)
 Lone Tree (Iowa)
 Lone Tree (Missouri)
 Lone Tree (South Dakota)

Siehe auch:
 Lonetree
 Lone Tree Township